Ка́листово — остановочный пункт Ярославского направления Московской железной дороги в Пушкинском районе Московской области. Находится в деревне Василёво городского поселения Ашукино.В основном платформой пользуются жители микрорайона Росхмель и имени Калинина посёлка Ашукино.

Краткая история 
Платформа построена в 1898 году. Электрификация проведена в 1933 году. 
Платформа названа по располагавшемуся неподалёку селу Калистово.

Описание 
На остановочном пункте имеется всего две электрифицированные, не оборудованные турникетами платформы, обе боковые, на одной из которых есть билетная касса для обслуживания пассажиров, между которыми пролегает два железнодорожных полотна. 
С ввода в эксплуатацию платформа не подвергалась реконструкции.
За счёт особенностей рельефа платформа из Москвы расположена в одном уровне с местностью, создавая впечатление что платформа низкая, и не имеет каких-либо лестниц/ограждений.

К 2003 году на железнодорожный переезд Калистово установлена система автоматической блокировки движения автомобильного транспорта.

Неподалёку от платформы протекает река Сумерь.

Общественный транспорт 
Автобусное и микроавтобусное сообщение с платформой отсутствует.

Примечания

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Ссылки 
 Официальный сайт платформы Калистово.
 Расписание электричек Калистово. 

Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Пушкинского района Московской области